Wildcat (engl. Wildkatze) steht für:

 eine Serie von Grafikkarten des US-amerikanischen Herstellers 3DLabs
 Buick Wildcat, ein Pkw der US-amerikanischen Marke Buick
 Daihatsu Wildcat, ein Pkw der japanischen Marke Daihatsu
 Grumman F4F Wildcat, ein trägergestütztes Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg
 Westland Lynx Wildcat, ein britischer Mehrzweckkampfhubschrauber, siehe AgustaWestland AW159
 Wildcat (Waffensystem), ein Waffensystem der Firma Krauss-Maffei
 Wildcat (Zeitschrift), deutsche operaistische Zeitschrift
 einen vierbeinigen Laufroboter von Boston Dynamics
 Rennwagen des US-amerikanischen Teams Patrick Racing

Achterbahnen:

 Wildcat (Achterbahn), ein Achterbahnmodell
 WildCat (Cedar Point) im Freizeitpark Cedar Point in Sandusky (Ohio)
 Wildcat (Elitch Gardens) in Denver (Colorado)
 Wildcat (Hersheypark) in Hershey (Pennsylvania)
 Wildcat (Lake Compounce) bei Bristol (Connecticut)
 Wildcat (Idora Park) bei Youngstown (Ohio)
 Wolverine Wildcat bei Muskegon, Michigan

Personen:

 Wildcat Wilson (1901–1963), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Pseudonym der US-amerikanischen Pornodarstellerin und Filmschauspielerin Cheyenne Silver (* 1978)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wildcat (Colorado)
 Wildcat (Louisiana)
 Wildcat (Pennsylvania)
 Wildcat (Utah)
 Wildcat (West Virginia)
Wildcat (Wyoming)
 Wildcat Lake, Washington
 Wildcat Point, Oklahoma

Siehe auch:

 Wildcats (Begriffsklärung)